IU – jednostka międzynarodowa (biologiczna)
 IU – Inspektorat Uzbrojenia
 IU – Indiana University
 IU – piosenkarka